Перспектива (, від  ясно бачу) — термін, що має декілька значень:

 Перспектива — система зображення об'ємних тіл на площині або який-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру і віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
 Перспектива (геометрія) — в геометрії спосіб зображення фігур, заснований на застосуванні центрального проектування.
 Перспектива — вид у далечінь.
 Перспектива — види, плани на майбутнє.
 Вимушена перспектива — техніка створення оптичної ілюзії.
 Жаб'яча перспектива — спосіб фототехніки.
 Теорія перспектив — економічна теорія.
 Перспектива — американо-канадська фантастична драма.

Див. також 

 Перспективи в системі індикаторів ведення бізнесу

Джерела 

 Словник іншомовних слів Мельничука

Посилання